Борзешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унгурень.
 Борзешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Яра.
 Борзешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Онешті.